Водопад Шодьер может означать:

 Шодьер (водопад, Леви) — крупный водопад на реке Шодьер в городе Леви, провинция Квебек;
 Шодьер (водопад, Оттава) — серия водопадов и каскадов на реке Оттава, в настоящее время в основном скрыты под водой.